Бори́с Тито́в: Титов, Борис Иванович (1903—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Титов, Борис Юрьевич (род. 1960) — российский бизнесмен и общественный деятель.